Ильичовка — название населённых пунктов на Украине:

 Ильичовка — до 2016 года название села Озёрное в Лиманском районе Донецкой области.
 Ильичовка — до 2016 года название посёлка Лесное в Голованевском районе Кировоградской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Выщепановка в Светловодском районе Кировоградской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Зайцево в Троицком районе Луганской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Ивановка в Братском районе Николаевской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Ильичанка в Лиманском районе Одесской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Мирное в Ахтырском районе Сумской области.
 Ильичовка — до 2016 года название села Родное в Барвенковском районе Харьковской области.

См. также 
 Ильичёвка